Olechowski ist der Name von

 Andrzej Olechowski (* 1947), polnischer Politiker 
 Richard Olechowski (* 1936), emeritierter Professor der Erziehungswissenschaft
 Thomas Olechowski (* 1973), österreichischer Rechtshistoriker